Bakschi ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Sergejewitsch Bakschi (* 1995), ukrainisch-russischer Boxer
 Aleksandre Bakschi (* 1997), georgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Bakshi